Barwick (Georgia), een plaats in de Amerikaanse staat Georgia
 Barwick (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk
 Barwick (Somerset), een plaats in het Engelse graafschap Somerset